Кубок Шпенглера 2001 — 75-й традиционный турнир Кубок Шпенглера. Проходил с 26 по 31 декабря 2001 года в швейцарском Давосе. Обладателем кубка стал хозяин соревнований «Давос», обыгравший в финале сборную Канады со счётом 4:3.

Участники турнира 
  Адлер Мангейм
  Давос
  Сборная Канады
  Спарта
  ТПС

Результаты

Предварительный этап

Финал

Символическая сборная 
 Вратарь:  Патрик ДеРоше
 Защитники:  Петтери Нуммелин —  Майк Гол
 Нападающие:  Рихард Жемличка —  Йозеф Марга —  Питер Шефер

См. также 
 Кубок Шпенглера
Давос
Вайллант Арена

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

Кубок Шпенглера
Декабрь 2001 года
Спорт в Швейцарии в 2001 году